Hedegaard est un patronyme porté notamment par :

  (1988-), DJ danois ;
 Connie Hedegaard (1960-), femme politique danoise ;
  (1956-), journaliste et auteur danois ;
 Lars Hedegaard (1942-), historien, journaliste et écrivain danois ;
 Martin Hoberg Hedegaard (1992-), chanteur danois ;
  (1996-), footballeur danois ;
  (1972-), joueur de cricket danois ;
  (1942-1998), réalisateur et scénariste danois.

Patronyme danois